Commissie-Delors I, de naam van de Europese Commissie van 1985 tot 1989.
Commissie-Delors II, de naam van de Europese Commissie van 1989 tot 1993.